Dongfang (havenstad), een (relatief grote) havenstad in Hainan (China)
Dongfang (achternaam)